

Моренсі — місто, штат Мічиган
 Моренсі — переписна місцевість, штат Аризона